Gorteria (geslacht), plantengeslacht uit de composietenfamilie
Gorteria (tijdschrift), tijdschrift dat zich richt op onderzoek aan de wilde flora van Nederland